Uno specifico metodo di allevamento della vite senza l'ausilio di sostegni (Alberello)
 Un particolare recipiente utilizzato in ambito farmaceutico, noto anche col nome di Albarello
 Una qualità di zucchino (Zucchino alberello di Sarzana) riconosciuto come Prodotto agroalimentare tradizionale ligure.

Nel linguaggio quotidiano il termine è inoltre utilizzato come diminutivo di albero.